Ла Пуерта дел Тереро има више значења:

 Ла Пуерта дел Тереро (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пуерта дел Тереро (Виља де Аријага), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику